Nixe steht für:
 Nixe, Wassergeist in der mittel- bis nordeuropäischen Volksüberlieferung
 Nixe, bekanntes Szenelokal an der Hafenpromenade von Port d’Andratx

Schiffe:
 Nixe (Schiff, 1872), erste Dampfsegelyacht von Ludwig Salvator von Österreich-Toskana
 Nixe II (Schiff), vermutlich zweites Dampfsegelschiff von Ludwig Salvator von Österreich-Toskana
 Nixe (Schiff, 1875), Alsterdampfer, später auf Elbe und Havel eingesetzt
 Nixe (Schiff, 1896), ein Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Nixe (Schiff, 1914), ein Stationstender der deutschen Kaiserlichen Marine, Reichs- und Kriegsmarine
 Nixe (Schiff, 1939), ein Museumsschiff am alten Schiffshebewerk Henrichenburg
 Nixe (Schiff, 1959), eine Mainfähre in Ochsenfurt, Bayern
 Nixe (Schiff, 2006), eine Rheinfähre in Remagen, Rheinland-Pfalz
 SMS Nixe (1886), ein als Kreuzerkorvette klassifiziertes Schulschiff der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Nixe (1903), ein Wassertender bzw. Zisternenschiff der k. u. k. Kriegsmarine

Die Nixe steht für:
 Die Nixe, ein russischer animierter Kurzfilm von Alexander Petrow aus dem Jahr 1997

Siehe auch:
 Meerfrau (Heraldik)
 Nix
 Nixchen
 Spreenixen